Niemcy:
 Nusbaum – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Hilary Nussbaum (1820–1895) – polski publicysta, historyk i działacz społeczny 
 Henryk Nusbaum (1849–1937) – polski lekarz neurolog
 Józef Nusbaum-Hilarowicz (1859–1917) – polski zoolog
 Rozalia Nusbaum-Hilarowicz (1859–1933) – polska przyrodnik
 Czesław Nusbaum (1887–1965) – polski publicysta, poseł na Sejm Wileński
 Tadeusz Hilarowicz (1887–1958) – polski profesor prawa administracyjnego, wykładowca akademicki, działacz społeczny i polityczny
 Henryk Hilarowicz (1890–1941) – polski chirurg

Zobacz też:
 Nußbaum

Nusbaumowie